Tuj se puede referir a:
Tuj, en la cultura maya un baño de vapor.
TUJ, el campus de la Universidad de Temple en Japón.